Кристіан Бартоломе (1855—1925) — німецький мовознавець, один із визначних представників німецької індоіраністики.

 Бартоломе Арсанс де Орсуа-і-Вела (1676—1736) — болівійський історик.
 Бартоломе Бермехо (бл. 1440 — після 1498) — художник іспано-фламандської школи, найвидатніший представник іспанської готики.
 Педро Бартоломе Бенуа Вандерхорст (1921—2012) — домініканський військовий і бізнесмен, глава військової хунти Домініканської Республіки (1965).
 Бартоломе Ґрелла (1879 — ?) — католицький священик, пресвітер. Засновник аргентинського футбольного клубу «Патронато».
 Бартоломе де Ескобедо (1515—1563) — іспанський композитор епохи Відродження.
 Бартоломе Кардуччі (1560—1608) — італійський художник, скульптор і архітектор доби маньєризму.
 Бартоломе де лас Касас (1484—1566) — іспанський священик-домініканець, перший постійний єпископ Чіапас і історик Нового Світу.
 Бартоломе Кальво (1815—1889) — колумбійський правник, журналіст і державний діяч, в. о. президента Гранадської Конфедерації в квітні-липні 1861 року.
 Бартоломе де Медіна (1527—1581) — іспанський теолог, домініканець.
 Бартоломе Мітре (1821—1906) — аргентинський політик, військовик і письменник, президент Аргентини з 1862 до 1868 року.
 Бартоломе Естебан Мурільйо (1618—1682) — іспанський художник доби бароко, співзасновник севільської академії малярства.

Бартоломе — невеликий вулканічний острів у складі Галапагоського архіпелагу.

Альдеануева-де-Сан-Бартоломе — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Толедо.
 Кумбрес-де-Сан-Бартоломе — муніципалітет у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Уельва.
 Ріагуас-де-Сан-Бартоломе — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Сеговія.

Бартоломе — громада, знаходиться в землі Баден-Вюртемберг. Підпорядковується адміністративному округу Штутгарт.

Див. також 

 Бартоломео
 Бартоломеу
 Сан-Бартоломе